Romántico Desde Siempre é uma coletânea do cantor mexicano Luis Miguel lançada pela EMI Music. É dividido em dois volumes. O primeiro foi lançado em 1994 e o segundo em 1997.

Faixas

Volume 1

Volume 2

Ligações externas 
 
 

Coletâneas de Luis Miguel
Coletâneas de 1994
Álbuns em língua castelhana
Álbuns lançados pela EMI
Coletâneas de 1997